Бомбардировки Загреба в годы Второй мировой войны проводились авиацией союзников с 1943 по 1945 годы по просьбе югославских партизан. Чаще всего бомбардировкам подвергались районы Чрномерец, Боронгай и Плесо. Число погибших во время бомбардировок до сих пор не установлено. Всего было совершено 13 авианалётов самолётов США, которые были организованы силами 15-й воздушной армии.

Список крупнейших авианалётов 
 22 февраля 1944: авианалёт 15-й армии.
 6 апреля 1944: авианалёт 15-й армии, сбито 6 самолётов.
 24 мая 1944: авианалёт 15-й армии.
 30 мая 1944: авианалёт 15-й армии.
 30 июня 1944: авианалёт 15-й армии.
 7 июля 1944: авианалёт 15-й армии.
 5 января 1945: авианалёт 15-й армии.
 19 января 1945: авианалёт 15-й армии.
 13 февраля 1945: авианалёт 15-й армии.
 4 марта 1945: авианалёт 15-й армии.
 12 марта 1945: авианалёт 12-й и 15-й армий.
 14 марта 1945: авианалёт 15-й армии.

Некоторые бомбардировки 
22 февраля 1944 во время первого крупного авианалёта на город бомбами был разрушен доминиканский монастырь, в результате бомбардировок было убито восемь студентов семинарии, в ответ на что архиепископ Загреба Алоизие Степинац отправил письмо представителю Великобритании в Ватикане с осуждением подобного акта. 30 мая 1944 на район Боронгай были сброшены сто бомб, каждая из которых весила по 250 кг, что вызвало колоссальные разрушения.

Неразорвавшиеся бомбы 
В настоящий момент в городе до сих пор есть неразорвавшиеся бомбы тех времён: в 2007 и 2008 годах в районе Максимир во время строительства рабочими были обнаружены несколько американских авиабомб. В 2008 году была найдена ещё одна бомба в пригороде Загреба, Свете-Неделе.

Примечания

Литература 
Kit C Carter, Robert Mueller, The Army Air Forces in World War II: Combat Chronology, 1941—1945. DIANE Publishing, 1975

История Загреба
Военная история Хорватии
Югославия во время Второй мировой войны
Загреб
Конфликты 1944 года
Конфликты 1945 года